Алешковская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Усть-Паденьгское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 54 километрах на юг от города Шенкурска, на левом берегу реки Паденьга, притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на западе деревня Подгорная, на востоке деревни Жилинская и Васильевская.
 Часовой пояс

Население

История 
Паденьгский приход существовал как минимум с 1677 года, когда была построена церковь.

Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «2058» как «Рожденственское (погостъ Паденгскiй, Алешковская)». Насчитывала 3 двора, 11 жителей мужского пола и 17 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревни Алешковская и Погостъ насчитывают 14 дворов, 41 мужчину и 42 женщины.  В административном отношении деревни входят в состав Паденгского сельского общества Устьпаденгской волости.

1 января 1912 года Алешковская становится административным центром новой Паденьгской Волости, выделившейся из Устьпаденгской. На 1 мая 1922 года в поселении 17 дворов, 27 мужчин и 45 женщин.

Русская православная церковь 
 Храмовый комплекс Паденгского погоста''' , состоящий из двух храмов
 Церковь Николая Чудотворца  — деревянная церковь, обшитая тёсом. Построена в 1801-1802 годах. Здание состоит из четверика храма, к которому с запада примыкает пятигранная апсида, а с востока трапезная и притвор. В советское время венчания были сломаны и сделана двускатная кровля. Внутри храма сделаны перегородки и храм использовался вначале как жилой дом, а впоследствии как контора. В настоящее время заброшен и не используется.
 Церковь Рождества Христова  — кирпичная церковь 1900-1904 годов постройки. Церковь построена на средства почетного гражданина Ивана Степановича Леванидова по проекту инженера Соколова. В советское время венчания сломаны.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Паденьгское»